Монтерей Оупън 2010 е 2-рото издание на Монтерей Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Монтерей, Мексико от 1 до 7 март. В това издание участва бившата номер 1 в Световната ранглиста Йелена Янкович и най-добрите словашки тенисистки Даниела Хантухова и Доминика Цибулкова. Марион Бартоли трябваше да защитава титлата си, но отказа участие в турнира. Шампионка стана Анастасия Павлюченкова, за която това бе първа титла в професионалната ѝ кариера. При двойките победителки от Монтерей Оупън 2009 бяха Натали Деши и Мара Сантанджело, но французойката прекрати състезателна дейност, а Сантанджело не се включи в схемата. Титлата грабнаха Ивета Бенешова и Барбора Захлавова-Стрицова.

Поставени тенисистки 
  Йелена Янкович (1 кръг)
  Даниела Хантухова (финал)
  Анастасия Павлюченкова (шампионка)
  Доминика Цибулкова (полуфинал)
  Агнеш Саваи (четвъртфинал)
  Анабел Медина Гаригес (1 кръг)
  Александра Вожняк (осминафинал)
  Луцие Шафаржова (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Анна-Лена Грьонефелд /  Ваня Кинг (финал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (шампионки)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (осминафинал)
  Владимира Ухлиржова /  Рената Ворачова (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

Монтерей Оупън
WTA Тур 2010